Caricyno má více významů:

 Caricyno – přírodně-historický park v Moskvě
 Caricyno (železniční stanice) – stanice na trati z Kurského nádraží v Moskvě
 Caricyno (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Zamoskvorecké lince